Thyra de Dinamarca (Thyra Amalie Caroline Charlotte Anna; Copenhague, 29 de septiembre de 1853 - Gmunden, 26 de febrero de 1933), fue princesa heredera del Reino de Hannover y duquesa de Cumberland por matrimonio, y princesa de Dinamarca por nacimiento. 

Thyra nació el 29 de septiembre de 1853, en el palacio Amarillo de Copenhague, como la hija menor del entonces príncipe Cristián de Dinamarca y la princesa Luisa de Hesse-Kassel. Cuando era joven, Cristián buscó sin éxito la mano de su prima tercera, la reina Victoria del Reino Unido, en matrimonio, por lo que Luisa no fue la primera opción. Sin embargo, la relación entre los monarcas parece haber sido al menos parcialmente un matrimonio de amor, y se describe como feliz. Su familia pertenecía a una rama poco conocida de la Casa de Oldemburgo. Cuando su padre fue elegido para suceder a su primo lejano, el rey Federico VII, en el trono de Dinamarca, sólo dos meses antes de su nacimiento, éste había recibido el título de príncipe de Dinamarca.

En 1863, Federico VII murió y su padre lo sucedió en el trono danés como Cristián IX. Ese mismo año, su hermano Guillermo había sido elegido rey de Grecia como Jorge I, y su hermana Alejandra se había casado con el heredero del trono británico, Eduardo de Gales. En 1866, otra de sus hermanas, Dagmar, se casaría con el zarévich de Rusia, Alejandro.

Primeros años y matrimonio 

Cuando era niña, Thyra era hermosa, vivaz y alegre, y como sus hermanos, tenía predilección por los juegos. Su padre más tarde la llamó su buena hija, y era popular y apreciada debido a su naturaleza amable y gentil tanto por los daneses como por toda su familia. Ella era la menos ambiciosa y extrovertida de las hermanas. Cuando era niña y joven, vio a sus hermanos mayores alcanzar altos cargos en el extranjero, y a menudo los visitaba en sus nuevos hogares.

Thyra era una joven atractiva y gentil, con cabello oscuro y ojos azules oscuros. La reina Luisa quería que su hija menor tuviera un buen matrimonio como sus hijas mayores. Sus intereses políticos se centraron en los matrimonios dinásticos arreglados de sus hijos y se vieron afectados por sus puntos de vista anti alemanes. Los exitosos matrimonios que organizó para sus hijos aseguraron el estatus internacional de la dinastía danesa, relacionándola con Gran Bretaña, Rusia, Suecia, y Grecia, por lo que es conocida como "La Suegra de Europa".

El primer pretendiente de Thyra fue Guillermo III de los Países Bajos, a quien rechazó por tener 36 años más que ella. Tiempo después, Thyra se enamoró de un joven teniente del ejército danés, llamado Vilhelm Frimann Marcher, con quien tuvo una hija, para consternación de su familia.

Hija ilegítima y escándalo real 

Un nacimiento bajo esas circunstancias representaba deshonra por el hecho de tener rango social desigual y concebir fuera del matrimonio. Su hermano, Jorge I de Grecia, le sugirió que tuviera el bebé en Atenas para evitar el escándalo. A la prensa danesa se le dijo que Thyra había enfermado de ictericia.

El estilo de vida de su madre se describe como simple y puritano, y como esto se adapta a la visión contemporánea de una vida familiar ejemplar, la familia real fue considerada como un modelo moralmente correcto. Debido a esto, el embarazo de su hija soltera se convirtió en una carga. Luisa tomó el control de la situación, manteniendo todo el asunto en un secreto familiar. 

La niña nació en el Palacio de Glücksburg en 1871, y fue llamada Maria Catharina Regine Jensen. Maria Catharina fue dada en adopción a Rasmus y Anne Marie Jørgensen de Odense, quienes la renombraron Kate.  Contrajo matrimonio con Frode Pløyen-Holstein en 1902.   El teniente Marcher se suicidó en enero de 1872 luego de una discusión con el rey.

Posteriormente, Thyra fue enviada a Italia, donde conoció a Ernesto Augusto de Hannover, con quien se casó finalmente el 21 de diciembre de 1878 en Copenhague. Ernesto la había conocido tres años antes, durante una visita a su primo el príncipe Alberto de Gales (futuro Eduardo VII) y a la esposa de éste, la princesa Alejandra de Dinamarca.

Muerte 
Su esposo murió el 14 de noviembre de 1923. Thyra le sobreviviría nueve años. El 1 de enero de 1933, anunció su viaje a Alejandría con el último de sus pretendientes, el conde de Zera o Thera, pero falleció y su cuerpo fue hallado en Gmunden, Austria, en febrero de ese mismo año. Fue sepultada el 7 de marzo siguiente en el Mausoleo del Castillo de Cumberland.

Descendencia 

Con su amor de la adolescencia, Wilhelm Frimann Marcher, tuvo una hija ilegítima:
 Maria Catharina Johannsine Regine Jensen (1871-1964), se casó con Frode Pløyen-Holstein en 1902.

Con su marido, Ernesto Augusto de Hannover, tuvo 6 hijos:
 Princesa María Luisa de Hannover (11 de octubre de 1879 - 31 de enero de 1948), se casó el 10 de julio de 1900, con el príncipe Maximiliano de Baden. 
 Príncipe Jorge Guillermo de Hannover (28 de octubre de 1880 - 20 de mayo de 1912), el príncipe murió en un accidente automovilístico. Al tiempo de su muerte, Jorge Guillermo estaba soltero y sin hijos.
 Princesa Alejandra de Hannover (29 de septiembre de 1882 - 30 de agosto de 1963), se casó el 7 de junio de 1904 en Gmunden, Austria-Hungría, con Federico Francisco IV de Mecklemburgo-Schwerin.
 Princesa Olga de Hannover (11 de julio de 1884 - 21 de septiembre de 1958), residió con su familia en Gmunden y permaneció soltera toda su vida.
 Príncipe Cristián Federico de Hannover (4 de julio de 1885 - 3 de septiembre de 1901), murió de peritonitis a la edad de 16 años en la residencia de la familia Hannover en Gmunden.
 Príncipe Ernesto Augusto de Hannover, duque de Brunswick (17 de noviembre de 1887 -  30 de enero de 1953), se casó con Victoria Luisa de Prusia el 24 de mayo de 1913. Esta unión reconcilió a las casas de Hohenzollern y de Hannover.

Títulos y órdenes

Títulos 
 1853-1858: Su Alteza la princesa Thyra de Dinamarca.
 1858-1878: Su Alteza Real la princesa Thyra de Dinamarca.
 1878-1919. Su Alteza Real la princesa heredera de Hannover, duquesa de Cumberland y Teviotdale.
 1919-1923: Su Alteza Real la princesa heredera de Hannover.
1923-1933: Su Alteza Real la princesa viuda de Hannover.

Órdenes 
 19 de abril de 1880:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias 

Nobles de Reino Unido
Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Glücksburg)
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Copenhague
Fallecidos en Gmunden
Duquesas británicas por matrimonio
Consortes de la casa de Glücksburg
Consortes de miembros de la casa de Hannover
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX
Princesas de Hannover por matrimonio